948 км — зупинний пункт Донецької залізниці
 948 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці